Erat může být:

příjmení osob
 Martin Erat (* 1981) – český lední hokejista
 Paul Erat – rakouský skokan na lyžích
 Roman Erat (* 1979) – český lední hokejista
 Ruth Erat (* 1951) – švýcarská učitelka, spisovatelka, malířka a politička
 Tuğrul Erat (* 1992) – ázerbájdžánský fotbalista tureckého původu

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení